Economie
 Écu (schild), middeleeuwse munt

Personen met de achternaam Schild
 Bernadette Schild, Oostenrijks skiester
 Kurt Schild, Duits componist en dirigent
 Marlies Schild, Oostenrijks skiester
 Morgan Schild, Amerikaans freestyleskiester
 Theodor Franz Schild, Oostenrijks componist
 Walter Schild-Schnyder, Zwitsers componist, dirigent en pedagoog

Voorwerp
 Schild (militaire bescherming), een militaire bescherming ontwikkeld door de mens;

Wetenschap
 Pyroclastisch schild, vorm van schildvulkaan
 Schild (geologie), een groot aaneengesloten deel van een continent bedoeld waar zeer oude gesteenten aan de oppervlakte liggen
 Schild (sterrenbeeld) (Scutum), sterrenbeeld

Biologie
 Schild of Pantser (dier), de biologische bescherming van bepaalde dieren
 'Schildje' of scutellum, onderdeel van het borststuk bij insecten
 Dekschild of elytra zijn bij kevers

Bouwkunde
 Schilddak, driehoekig dakvlak

Zie ook
 Wapen (heraldiek), een kleurig merkteken dat is verbonden aan een familie of een andere groep bij elkaar horende mensen.

Duitse achternaam